Кубок Арьямехра () — международный мужской профессиональный теннисный турнир, проходивший на грунтовых кортах Тегерана (Иран) в 1971 и с 1973 по 1977 год. Входил в календарь турниров профессиональной ассоциации WCT, а позже теннисного Гран-при. В последний год проведения предоставлял призовой фонд в размере 150 тысяч долларов при турнирной сетке, рассчитанной на 64 участника в одиночном разряде и 32 пары.

История 
В 1971 году шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви пожелал, чтобы в Тегеране был проведён профессиональный теннисный турнир. На переговоры в Тегеран был отправлен представитель профессиональной ассоциации World Championship Tennis Майк Дэвис. Как вспоминает Дэвис, меньше всего проблем было с призовым фондом — 50 тысяч долларов, но другие аспекты организации были не на высоте, в частности, не было ни мальчиков, подающих мячи, ни судей на линии. В результате армейский генерал, с которым Дэвис вёл переговоры, согласился выделить в качестве лайнсменов солдат из снайперской дивизии. Как вспоминали позже игроки, в ходе этого турнира решения лайнсменов были выше всяких похвал. Победитель — американец Марти Риссен — получил приз из рук самого шаха.

Первый тегеранский турнир прошёл в мае. В 1973 году турнир возобновился уже в октябре, в рамках теннисного Гран-при под эгидой конкурирующей профессиональной ассоциации АТР, и проводился ежегодно до 1977 года. Официальное название турнира — Кубок Арьямехра — восходит к титулу шаха Резы Пехлеви, переводящемуся как «Солнце ариев».

Победители и финалисты 
За шесть лет проведения турнира его наиболее титулованным участником стал аргентинец Гильермо Вилас, в 1974 и 1977 годах выигрывавший и в одиночном, и в парном разряде. При этом в одиночном разряде он оба раза побеждал соперников, становившихся чемпионами этого турнира в другие годы. Испанец Мануэль Орантес один раз выиграл турнир в одиночном разряде и дважды в парах, а всего двукратных чемпионов в парном разряде было трое — помимо Виласа и Орантеса, этого результата достиг также австралиец Джон Ньюкомб. Мексиканец Рауль Рамирес пять раз доходил до финала — трижды в одиночном и дважды в парном разряде, — но сумел победить только по одному разу. Представители страны-организатора в финал не попадали ни разу.

Одиночный разряд

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Турнирные сетки в архиве турниров АТР